Fernandina puede referirse a:
 El femenino de fernandino.
 El volcán siciliano Ferdinandea.
 La isla Fernandina en el archipiélago de las islas Galápagos.
 Fernandina (raza bovina), de origen uruguayo.
 Fernandina Beach (Florida), una ciudad ubicada en la Isla de Amelia, en el estado de Florida, Estados Unidos.
Uno de los nombres asignados por la Corona española a principios del siglo XVI a la isla de Cuba.
Nombre en español del municipio italiano de Ferrandina.
 El Ducado de Fernandina, un título nobiliario español creado por el rey Felipe II de España a favor de García Álvarez de Toledo y Osorio.
 El Condado de Fernandina, título nobiliario español que el rey Fernando VII concedió a Gonzalo José de Herrera y Beltrán de Santa Cruz.
 Las Guerras Fernandinas, que enfrentaronn a Fernando I de Portugal y los reyes castellanos de la casa de Trastámara por el trono de Castilla.